John Hooper peut désigner :
 John Hooper (c. 1495-1555), un évêque anglican mort exécuté ;
 John Hooper (1926-2006), un sculpteur canadien.